Bernardakis () ist der Familienname folgender Personen:

 Athanassios Bernardakis (1844–1912), griechischer Kaufmann, Banker und Gelehrter.
 Demetrios Bernardakis (Gelehrter) (1833–1907), griechischer Gelehrter, Dichter, Autor und Professor an der Uni Athen.
 Demetrios Bernardakis (Philologe) (1890–1973), griechischer Philologe, Gelehrter und Dichter.
 Gregorios Bernardakis (1848–1925), griechischer Gelehrter, Klassischer Philologe und Professor an der Uni Athen.